Хршибска (, ) — город на северо-западе Чешской Республики, в районе Дечин Устецкого края.

История 
Впервые упомянут в 1383 году как деревня на дороге из Богемии в Лужицу. Стал частью владений рода Вартенберков, а с 1614 года — рода Кинских. Права города получил с 1570 года. С 1938 по 1945 годы находился на территории Судетской области. С изгнанием немцев после Второй мировой войны население Хршибска сильно сократилось.
В 1414 году основана самая старая стекольная мастерская Европы: Sklarna Chřibská. Но увы, в начале 2000х она закрылась. В 1980х в ней работал Josef Hospodka.
В 1575 году семья Фридрихов из Хршибске основали стекольное производство в Шклярска Поремба, Польше (как беженцы).

Уроженец:
Tadeáš Peregrinus Xaverius Haenke (1761-1814) ботаник, натуралист, врач, химик, географ, филосов.

География 
Расположен к югу от города Красна-Липа, на высоте 383 м над уровнем моря.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 virtual show

Города Устецкого края
Район Дечин